Des routes de plusieurs pays portent le code A384 ou A-384 :
  Voie rapide espagnole A-384 reliant Arcos de la Frontera à Antequera ;
  Autoroute russe A384 reliant Anadyr à l’aéroport d'Ougolny.